Marols (dialect), Brussels dialect.
Marols (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Loire.

Zie ook
Marolles (doorverwijspagina)